Михаи́л Васько́в:

 Васьков, Михаил Сергеевич (род. 1994) — российский кёрлингист.
 Васьков, Михаил Юрьевич (род. 1956) — советский и российский актёр.